Die 5. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft – damals Bundesspiele genannt –  fand am 29. und 30. Dezember 1934 in Stettin statt. Spiellokal war das „Gesellschaftshaus“ im Logengarten.

Den Titel holten Georg Kutz im Einzel bei den Herren und Astrid Krebsbach bei den Damen. Damit wurde Krebsbach bei allen fünf Meisterschaften seit 1931 Deutscher Meister. Doppel- und Mixedwettbewerbe wurden nicht ausgetragen, dafür allerdings Meisterschaften für Herren- und Damen-Bezirksmannschaften ("Gaumeisterschaft").

Herreneinzel 

Den Spielern, die in der ersten Runde ausgeschieden waren, wurde ein Trostrundenturnier angeboten. Hier standen Wittenhagen und Heinz Sperling im Endspiel, nachdem sie Schmoll und Polauke besiegt hatten.

Die zahlreichen kampflosen Niederlagen kamen zustande, weil die betroffenen Spieler zu spät erschienen und deshalb von der Turnierleitung disqualifiziert wurden. Der Verein Preußen-Stettin sperrte daher folgende Spieler bis zum 30. April 1936 wegen unsportlichen Verhaltens: Hoth II, Melde, Alfred Steppuhn, Wittenhagen, Lachmann und Köbke.

Dameneinzel 

Den Spielerinnen, die in der ersten Runde ausgeschieden waren, wurde ein Trostrundenturnier angeboten. Hier siegte Berti Capellmann vor Karge, H. Adamsky und Hilde Dommer.

Mannschaftswettbewerbe Gaumeisterschaften 
Hier kämpften Bezirks-Mannschaften um die nationale deutsche Meisterschaft.

Bezirks-Herrenmannschaften 
Zehn Gau-Mannschaften traten an. Sie wurden in drei Gruppen aufgeteilt. In jeder Gruppe spielte Jeder gegen Jeden, es wurden jeweils zwei Einzel und bei Gleichstand noch ein Doppel ausgespielt. Die drei Gruppenspieler ermittelten in einer Jeder-gegen-Jeden-Runde den Sieger, wobei in jedem Spiel zwei Einzel und ein Doppel ausgetragen wurden.

 1. Gau Sachsen       2 Siege    Wolfram Bauer, H.Benkert, Schmidt
 2. Gau Brandenburg   1 Sieg     Heinz Sperling, Heinz Raack, Rudolf Schwager, Roderich Dietze
 3. Gau Mitte         0 Siege    Richard Fiedler, Weps

Bezirks-Damenmannschaften 
Zehn Gau-Mannschaften wurden ebenfalls in drei Gruppen aufgeteilt. Ansonsten spielten sie nach dem gleichen System wie die Herren.

 1. Gau Brandenburg   2 Siege    Astrid Krebsbach, Anita Felguth, Erika Richter
 2. Gau Pommern       1 Sieg     Karge, von Normann
 3. Gau Niederrhein   0 Sieg     Hilde Bussmann, Berti Capellmann

Anmerkungen 
In den damaligen Berichten wurden meist keine Vornamen genannt, dafür aber oft die Herkunft. Zudem legte man bei Frauen Wert auf die Angabe des Familienstandes. So unterschied man streng Frl. Mustermann von Frau Mustermann. Daher fehlen in den obigen Aufstellungen oft die Vornamen, sie sind heute auch insbesondere bei unbekannteren Aktiven kaum noch zu ermitteln.

Literatur 
 Bericht in Zeitschrift Tisch-Tennis, 1935/1 Seite 1–2 + 1935/2 Seite 9–10

Einzelnachweise 

1935
Tischtennisveranstaltung 1935
Sportveranstaltung in Stettin
Sport (Provinz Pommern)
Sport (Deutsches Reich, 1933–1945)